Kung Markatta kan syfta på

 Kung Markatta – en kinesisk roman, se  Färden till Västern
 Sun Wukong – eller Kung Markatta  en av huvudfigurerna i romanen
 Kung Markatta (film) – kinesisk animerad film från 1965
Kung Markatta (varumärke) – ett svenskt varumärke för ekologiska livsmedel